Апертура 1995 () — первая половина 66-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1995/96 на rsssf.com

1995
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1995 году